Batinske su naselje u sastavu Općine Kalinovac, u Koprivničko-križevačkoj županiji. U njima je Rođen Ivan Lacković Croata.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 98 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji